An (en sumérien), Anu (en akkadien), était considéré dans la mythologie mésopotamienne comme le dieu du ciel, de la végétation ainsi que de la pluie ; il était vu comme le père des dieux. Il habitait un royaume dans les cieux ; on disait de lui qu'il avait le pouvoir de juger tous les criminels. Il était notamment le père d'Enlil et d'Enki. Il est donc l'ancêtre, la source et le garant du pouvoir.

Bien qu'initialement considéré comme le seigneur des dieux, il fut progressivement supplanté par Enlil puis Marduk, jusqu'à être relégué à un rôle de métaphore pour désigner les cieux. On attribue souvent cette chute au déclin de la ville d'Uruk, le lieu de son culte principal. Très rarement représenté dans l'art, ses attributs restent obscurs ; la tiare pourrait le représenter de manière symbolique.

Bibliographie 
  (notamment )
 
 
  

J. Bottéro, Mésopotamie, L'écriture, la raison et les dieux, Mayenne, Gallimard, 1987.

Références

Articles en lien 

 Mythologie mésopotamienne
 Enlil
 Religion en Mésopotamie
 Ea (divinité)

An
Divinité céleste